Jerusalembrücke ist der Name folgender Brücken über die Elbe in Magdeburg:

 Jerusalembrücke (Nordbrücke)
 Jerusalembrücke (Südbrücke)